Osoby o nazwisku Klimková:
 Eliška Klimková-Deutschová – czeska neurolog i nauczycielka akademicka
 Eva Klímková – czeska modelka
 Věra Klimková – czechosłowacka narciarka biegowa
 Jitka Klimková – czeska piłkarka i trenerka
 Michaela Klimková – czeska ginekolog, wokalistka i autorka